Ägöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ägöl (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (8,4 ha)
Ägöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (17,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn